Bindernagel ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrud Bindernagel (1894–1932), deutsche Opernsängerin
 Heinrich Bindernagel († 1940), deutscher Unternehmer und Mäzen
 Kurt Bindernagel (* 1930), deutscher Fußballspieler